Víctor II, Duque de Ratibor, Príncipe de Corvey, Príncipe de Hohenlohe-Schillingsfürst  (; 6 de septiembre de 1847 - 9 de agosto de 1923) fue un miembro de la Casa de Hohenlohe-Schillingsfürst y Duque del ducado silesio de Ratibor ().

Primeros años y familia 
Víctor nació en el Schloss Rauden, Reino de Prusia, hijo mayor del Duque Víctor I de Ratibor (1818-1893), (hijo del Príncipe Francisco José de Hohenlohe-Schillingsfürst y de la Princesa Constanza de Hohenlohe-Langenburg) y de su esposa, la Princesa Amelia de Fürstenberg (1821-1899), (hija de Príncipe Carlos Egón II de Fürstenberg y la Princesa Amalia de Baden).

Ratibor estudió leyes en Bonn y Göttingen y fue un miembro del Cuerpo Borusia (1867) y Sajonia (1890).

Carrera militar 
Después de obtener su doctorado en leyes entró en el Regimiento de Húsares de la Guardia de Potsdam con el que luchó durante la Guerra franco-prusiana.

Carrera política 
Entre 1873 y 1876 trabajó en la embajada alemana en Viena. En 1893 asumió el control de los dominios de Kieferstädtel y Zembowitz en la Alta Silesia.

Entre 1897 y 1921 fue presidente de la Provincia de Silesia y respectivamente del parlamento provincial de la Alta Silesia. Como miembro del Partido Conservador Libre, se postuló en 1885 y 1888 para la Cámara de Representantes Prusiana. A partir de 1893 fue un miembro de la Cámara de los Señores de Prusia. Entre 1896 y 1904 fue presidente del Partido de Nueva Coalición.

En 1913 se convirtió en ciudadano honorario de Breslavia.

Matrimonio 

Víctor contrajo matrimonio el 19 de junio de 1877 en Viena con la Condesa María Breunner-Enckevoirth (1856-1929), hija del Conde Augusto Breunner-Enkevoirth, y de su esposa, la Condesa Ágata Széchényi de Sárvár-Felsövidék.

Tuvieron cuatro hijos:
 Duque Víctor III de Ratibor (2 de febrero de 1879 - 11 de noviembre de 1945), desposó en 1910 a la Princesa Isabel de Oettingen-Oettingen y Oettingen-Spielberg, con descendencia.
 Príncipe Juan de Hohenlohe-Schillingsfürst (8 de marzo de 1882 - 5 de enero de 1948), desposó en 1918 a la Princesa María de Windisch-Graetz, sin descendencia.
 Princesa Ágata de Hohenlohe-Schillingsfürst (24 de julio de 1888 - 12 de diciembre de 1960), desposó en 1910 al Príncipe Federico Guillermo de Prusia, con descendencia.
 Princesa Margarita de Hohenlohe-Schillingsfürst (3 de marzo de 1894-1973)

Títulos y estilos 

 6 de septiembre de 1847 - 30 de enero de 1893: Su Alteza Serenísima Príncipe Víctor de Ratibor y Corvey, Príncipe de Hohenlohe-Schillingsfürst
 30 de enero de 1893 - 9 de agosto de 1923: Su Alteza Serenísima El Duque de Ratibor, Príncipe de Corvey

Honores

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Genealogics - Leo van de Pas - Prince Viktor zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 2.Duke von Ratibor und 2.Fürst von Corvey
 thePeerage.com - Viktor Amadeus zu Hohenlohe-Schillingsfürst, 2nd Fürst von Corvey
 Genealogisches Handbuch des Adels, Fürstliche Häuser, Reference: 1956

Personas de Renania del Norte-Westfalia
Casa de Hohenlohe
Generales de Prusia
Miembros de la Cámara de los Señores de Prusia
Oficiales à la suite del Ejército de Prusia